That’ll Be the Day — третий альбом американского певца Бадди Холли, вышедший в апреле 1958 года на лейбле Decca Records. Диск вышел в монофоническом звучании и достиг 5-го места в американском хит-параде.

Обзор 
Несмотря на то, что это была третья долгоиграющая пластинка Бадди Холли, песни, вошедшие на неё, были записаны за полтора-два года до её выхода на самых ранних сессиях певца в крупной профессиональной студии в Нашвилле. В звучании записей присутствует налёт кантри, который коснулся и «That’ll Be the Day», представленной здесь в своей самой ранней версии (новая версия 1957 года станет хит-синглом). Продюсером сессий был Оуэн Брэдли, который, как и принявший участие популярный нашвиллский сессионный пианист Флойд Крамер, станет в будущем ключевой фигурой нашвиллского саунда в кантри. В подпевках принял участие вокальный ансамбль The Picks. Холли, Сонни Кёртис (соло-гитара) и Джерри Аллисон (барабаны) вскоре, в 1957 году, создали группу The Crickets, под именем которой выпускали новые записи.

Выпущенные тогда же, в 1956 году, синглы с записями с этих сессий — «Blue Days, Black Nights» и «Modern Don Juan» — не пользовались успехом, и Decca Records отложили записанный материал. Однако к началу 1958 года Бадди Холли стал одним из самых успешных рок-н-ролльных исполнителей, что побудило лейбл выпустить старые записи.

В 1967 году Decca Records переиздали альбом под названием The Great Buddy Holly в новой обложке и с оригинальным миксом «Ting-A-Ling». В 1975 году альбом был издан на MCA Records под названием The Nashville Sessions c добавлением другого дубля «Rock Around With Ollie Vee».

Список композиций

Участники записи 
 Бадди Холли — гитара, вокал
 Сонни Кёртис — соло-гитара
 Грэди Мартин — ритм-гитара
 Дог Киркхам — бас-гитара и перкуссия
 Дон Гесс — бас-гитара
 Джерри Аллисон — барабаны
 Гарольд Брэдли — гитара
 Флойд Крамер — фортепиано
 Фэррис Курси — барабаны
 Э. Р. Макмиллан — альт-саксофон
 Оуэн Брэдли — фортепиано
 Бутс Рэндолф — саксофон

Альбомные синглы 
 Girl on My Mind / Ting-A-Ling (1958)

Примечания

Ссылки 
 That’ll Be The Day на discogs.com

Альбомы Бадди Холли